Saint Andrew (în română Sfântul Andrei) este un apostol creștin și fratele Apostolului Petru.

Saint Andrews este un orășel și fost burg regal aflat pe coasta de este a comitatului Fife, Scoția, Regatul Unit.

Saint Andrew(s) (de multe ori, în scris, St Andrew(s), se mai poate referi la:

Sfinți

 Saint Andrew Dung-Lac, martir vietnamez
cunoscut și ca Andrew Thong Kim Nguyen, Andrew Trong Van Tram sau Andrew Tuong

Locuri

Asia
India
 St. Andrews, Kerala, localitate
Malaysia
 St. Andrew, Muar, școală primară și secondară

Europa

Anglia
 Saint Andrews, (Bristol), suburbie a orașului Bristol, Anglia
 Saint Andrew's (stadion), stadionul echipei de fotbal a orașului Birmingham City

Scoția
 Saint Andrews Burghs, zonă electorală a Parlamentului Marii Britanii
 The Royal and Ancient Golf Club of Saint Andrews, teren de golf din Saint Andrews, Scotland
 St Andrews Castle, castel din Fife, Scoția, Regatul Unit
 St. Andrew's House, Edinburgh, sediul executivului Scoției
 St Andrews, Orkney, parohie din insula Orkney, Scoția

Alte locuri din Europa
 St. Andrews Major, sat din Vale of Glamorgan, Regatul Unit
 Saint Andrew, Guernsey, parohie din Channel Islands
 St. Andrew's, Malta, un district din Saint Julian, Malta
 Basilica și mănăstirea Sant Andrea, Vercelli, Italia

America de Nord
Canada

Institute de educație

 Universitatea Saint Andrews, universitate din orașul Saint Andrews

Alte utilizări

 "St. Andrews" (cântec) (2007), cântec de pe albumul Street Gospels de Bedouin Soundclash
 "St. Andrew (This Battle Is In the Air)", cântec de pe albumul White Stripes (2007) album de Icky Thump

Vezi și 

 Sfântul Andrei (dezambiguizare)